Йорданово е село в Североизточна България. То се намира в община Силистра, област Силистра.

География 
Селото се състои условно от две части – горна махала и долна. Горната е в равниста местност, а долната е основно пресечена. В селото има Основно училище.

История 
Йорданово е село, обединяващо три махали – Голебина, Сабин /Чаталджа/ и Йорданово. Намира се на 23 km от Силистра и 25 km от Дулово.

Селото е кръстено на Йордан Димов, деец на комунистическата Добруджанска революционна организация, убит през 1938 година от румънската жандармерия.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
Землището на селото освен 17 000 декара обработваема земя включва и почти толкова гори. Има голямо разнообразие на растителни и животински видове. В селото има естествени водоизточници.

Редовни събития 
На 2 юни е празникът на селото. Празнува се като събор. Организират се народни борби, конни състезания и други спортни прояви.

Източници 

Села в област Силистра
Населени места в община Силистра